Quattro navi e tre basi a terra della Royal Navy hanno portato il nome di HMS St Vincent:
  è stato un brulotto (battello incendiario) catturato ai francesi nel 1692 e venduto nel 1698.
  è stato uno sloop da 14 cannoni, già nave spagnola San Vicente. Venne catturata nel 1780 e venduta nel 1783.
  è stato un vascello da 120 cannoni del primo rangovarato nel 1815, di servizio in porto nel 1841, usato come nave addestramento nel 1862, e venduto nel 1906.
  è stata una corazzata della Classe St Vincent varata nel 1908 e venduta nel 1921.
  era un centro di addestramento per ragazzi attivo a Gosport dal 1927 al 1969.
HMS St. Vincent era la sede della sezione della Royal Navy per il centro di Londra della Royal Naval Reserve, poi HMS President tra il 1983 e il 1992.
  è stato il centro comunicazioni della Royal Navy a Whitehall dal 1992 al 1998. Noto in seguito come 'MARCOMM COMCEN (St Vincent)'.